Фёдор Антонович Ахматов () — русский флотоводец, капитан генерал-майорского ранга.

Служил первоначально (с 1776—1787 гг.) в балтийском флоте, потом, в штаб-офицерских чинах, плавал на судах черноморской гребной флотилии, и принимал деятельное участие во время второй турецкой войны. В 1788 г., командуя на днепровском лимане отрядом флотилии под главным начальством контр-адмирала принца Нассау-Зигена, был в сражении 17 июня с турецким флотом, напавшим на флотилию в числе 57 судов, и за отличие в сражении награжден орденом св. Георгия 4-го класса.

В 1790 г., он, в чине капитана 1-го ранга, командовал авангардом лиманской флотилии под главным начальством бригадира де Рибаса, при прорыве этой флотилии в Дунай, и участвовал 20 — 27 ноября, в овладении турецкими батареями, защищавшими вход в реку, а также находился при осаде крепости Тульчи. Впоследствии начальствовал каспийской флотилией и оставил службу в 1797 г. В 1814—1820 гг. был Астраханским губернским предводителем дворянства.

Примечания

Литература 
 Петров А. Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II. 1787—1791 гг.: в 2-х томах (, 1880);
 
 
 Общий морской список, т. III

Капитан-командоры (Российская империя)
Астраханские губернские предводители дворянства